Михаил Давидович Зив (15 октября 1947, Ленинград — 1 июля  2015, Тель-Авив) — русский поэт, библиотекарь.

Биография 
Родился в Ленинграде. Отец — российский радиохимик Д. М. Зив, лауреат Ленинской и Сталинской премий.

Стихи начал писать в школе. Первые публикации —  в 1961-1962 гг. в коллективных сборниках, в которых участвовали также В.Кривулин, С.Стратановский, О.Бешенковская и др. поэты ленинградского литературного андеграунда.

Учился на химфаке ЛГУ. Работал библиотекарем, грузчиком, бутафором, водителем автобуса.

С 1992 года жил в Тель-Авиве. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Наряду с Григорием Марговским, Виктором Голковым, Аркадием Хаенко и др. с 1997 года являлся постоянным членом Тель-Авивского Клуба Литераторов (ТАКЛ).

Публиковался в периодических изданиях, альманахах и антологиях в России, Израиле, США, Германии, Франции. Постоянный автор «Иерусалимского журнала». Представлен в антологии «Освобождённый Улисс» (сост. Дмитрий Кузьмин). В 2003 году в Израиле вышла книга «Мёд из камфоры». Лауреат премии им. Юрия Штерна за вклад в развитие израильского искусства за 2009 год.

В 2013 году в Романтическом театре Ю. Томошевского по стихам М. Зива, Е. Аксельрод, С. Гринберга и Е. Игнатовой был поставлен поэтический спектакль "Четыре карты".

Лауреат арт-фестиваля "Залай, Бродячая собака!" (Санкт-Петербург, 2014 год).

Ушёл из жизни 1 июля 2015 года в Тель-Авиве.

Мнения 
В 2016 году в Иерусалиме в серии "Библиотека Иерусалимского журнала" вышла книга "Из переписки с Лавинией", подготовленная поэтом еще при жизни. По мнению Е. Игнатовой отличительными чертами книги являются "плотность текста, метафорическая насыщенность, сочетание искренности с иронией".

Литературовед Л.Е.Черкасский охарактеризовал поэзию М. Зива как "лирику по самой строчечной сути".

Александр Гольдштейн назвал М. Зива "эпигоном эпигонов".

Публикации 

 «Иерусалимский журнал» , № 4 (2000), 10 (2001), 17 (2004), 23 (2006), 30 (2009), 38 (2011), 43 (2013), 51 (2015).
 «Связь времен» (Сан-Хосе, Калифорния), № 1 (2009).
 «Интерпоэзия» (Нью-Йорк), № 2 (2008), 2 (2015).
 «LETTRES RUSSES», на фр. яз. (Париж), № 38 (2007).
 «Крещатик» (Германия), вып.11 (2001).
 «Антология современной русскоязычной израильской поэзии» — Иерусалим: 2005.
 «120 поэтов русскоязычного Израиля» (сост. М. Беркович и Э.Ракитская) — Тель-Авив-Москва: Э. Р. А., 2005.
 «Освобожденный Улисс: Современная русская поэзия за пределами России.» — М.: НЛО, 2004 и др.

Книги 
 «Мед из камфоры» — Иерусалим-Тель-Авив, 2003. ISBN 5-93721-400-5
 "Из переписки с Лавинией" - "Библиотека Иерусалимского журнала", Творческое объединение "Иерусалимская антология", Иерусалим, 2016, ISBN 978-965-553-094-0

Примечания

Ссылки 
 
 
 Михаил Зив на сайте Аркадия Бурштейна
 «Иерусалимская антология»
 «45-я параллель»
 «Артикль»

Выпускники химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Русские поэты
Поэты СССР
Поэты Израиля
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле